В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6-4, 4-6, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Пем Кеселі-Телфорд (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)
  Джо Дьюрі (2-ге коло)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (3-тє коло)

 Сільвія Ганіка (3-тє коло)
 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Пем Кеселі-Телфорд (півфінал)
 Розалін Нідеффер (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA New Jersey